Єгипетська криза 1831—1833
 Єгипетська криза 1839—1841